Хлодерих (; ранее 485—508) — король рипуарских франков (Рейн) в Кёльне, правил в 507 — 508 годах. Сын короля Сигиберта Хромого.

Биография

Правление 
Григорий Турский в своей «Истории франков» рассказывал, что в 507 году король Сигиберт Хромой посылал часть своих войск, ведомых его сыном Хлодерихом, в помощь Хлодвигу I, воевавшему с вестготским королём Аларихом II, который был в итоге разбит франками в битве при Вуйе (недалеко от Пуатье) в Аквитании. В конце этого похода Хлодвиг побудил Хлодерика умертвить своего отца, при этом обещая Хлодериху королевство рипуарских франков и свою дружбу. Убийство Сигиберта произошло на охоте в Буконском лесу в том же году. Вскоре после убийства отца Хлодерих сообщил о случившемся Хлодвигу и предложил прислать к нему людей, чтобы они получили часть сокровищ Сигиберта. Хлодвиг послал людей, но с другой целью: во время осмотра казны убитого Сигиберта один из них поднял секиру и рассёк Хлодериху голову. Таким образом, Хлодвиг устранил двух рипуарских королей одного за другим и вскоре присоединил их королевство к своим землям.

Однако в наши дни Жорж Бордоне находит несоответствия в этом рассказе. Он замечает, что Хлодвиг пользовался для устранения ближайших родственников совсем другими средствами. Он напал на Харариха, захватил его в плен вместе с сыном и насильно остриг им волосы, объявив отца священником, а сына диаконом, однако затем, опасаясь мятежа, приказал убить их. На Рагнахара, короля в Камбре, он напал открыто, предварительно подкупив часть его войска. Захватив в плен Рагнахара и его брата Рихера, он приказал их убить. Затем по его приказу убили в Ле-Мане другого брата Рагнахара, Ригномера. Если против Харариха и Рагнахара у Хлодвига имелись причины для мести, то относительно Хлодериха, сына Харариха, Рихара и Ригномера Григорий Турский не называет никаких причин для убийства.

После смерти Хлодериха рипуарские франки избрали своим королём Хлодвига и проявили себя верными поданными сына Хлодвига, Теодориха I, после раздела королевства в 511 году, за исключением мятежа Мундериха в 534 году. Кажется сомнительным, чтобы свободные франки оказывали такую верность, если бы Хлодвиг был убийцей двух их королей.

Годфруа Курт, за кем следует Жорж Бордоне, предлагает другую интерпретацию событий: в то время как Хлодерих участвовал в кампании Хлодвига в Аквитании, его отец Сигиберт погиб, попав в засаду в Буконском лесу. Хлодерих спешно возвратился, чтобы принять власть над рипуарскими франками, но вскоре погиб, возможно, в результате смуты, случившейся после смерти его отца. Так как у него не было взрослого наследника, в Кёльне наступил период смут и безвластия. Хлодвиг направился туда, чтобы прекратить народное волнение и заставляет избрать себя королём. Для народа смерть Сигиберта стала неожиданностью, и мало кто знал её обстоятельства. Вскоре, желая объяснить насильственную смерть двух королей, родились слухи об убийстве Сигиберта сыном Хлодерихом, которого, в свою очередь, приказал убить Хлодвиг. Именно эти слухи через несколько десятилетий пересказал Григорий Турский.

Семья 
Никакой документ не упоминает детей Хлодериха, но историки предполагают, что ими были:
 Мундерих, претендент на трон в Австразии. В житии (XII век) святого Гундульфа, епископа Тонгерена говорится: «Гундульф, сын Мундериха, убитого по приказу короля Австразии Теодориха I за покушение на его власть, воспитывался вместе со своим братом Бодогизелем при дворе Хлотаря I. В старости, осыпанный милостями короля Теодеберта II, он даёт наставление своему племяннику Арнульфу, сыну Бодогизеля: „Слушай меня, любимый племянник. Проклятие от Бога на наш род начались со смертью от меча Мундериха, сына отцеубийцы Хлодериха. Молись, чтобы Христос не покарал нас, ибо Бог проклял потомков Хлодериха до третьего и четвёртого колена“». Хронологически Мундерих мог быть только сыном Хлодериха.
 дочь, вышедшая замуж за члена семьи Ферреоли, мать Агиульфа, епископа Меца, и сенатора Ансберта. Об этом говорят многочисленные ономастические совпадения между потомками Агиульфа и Ансберта. В конце VIII века Павел Диакон писал, что Агиульф являлся сыном Хлодвига I, но Кристиан Сеттипани, учитывая также ономастические совпадения, упомянутые выше, предполагает, что Павел Диакон плохо расшифровал имеющиеся у него документы и прочитал Chlodovicus (=Clovis) вместо того, чтобы читать Chlodoricus (=Cloderic).
 святая Дода, вторая аббатиса Сен-Пьер в Реймсе, если только она не была племянницей Хлодериха. Флодоард в своей «Истории Реймсской церкви» называл имена основателей аббатства Сен-Пьер-ле-Дам: священник Балдерих, сын короля Сигиберта, и его сестра Боба (будущая святая Бева). После святой Бевы, первой аббатисой монастыря, настоятельницей стала её племянница Дода. Так как основание осуществилось при помощи святого Ремигия, этим королём не может быть Сигиберт I. Хронологически это мог быть только Сигиберт Хромой. Святая Дода могла быть дочерью Хлодериха, единственного известного нам брата Балдериха и Бобы, но также могла быть и дочерью неизвестных нам детей Сигиберта Хромого.

Кроме того, имя Агиульф (Агилульф), которое носил внук Хлодериха, указывает на родство с Агилульфингами. Предки по отцовской линии Агиульфа Мецкого исключительно галло-римского происхождения. Следственно, родство могло быть только через мать Агиульфа. На этом основании Кристиан Сеттипани предполагает, что супругой Хлодериха была двоюродная бабушка Гарибальда I, герцога Баварии, первого исторически известного Агилульфинга.

См. также 
 Происхождение Арнульфингов

Примечания

Литература 
 Godefroid Kurth, Clovis, le fondateur, Éditions Tallandier, 1896 (réimpr. 2000) (ISBN 2-235-02266-9).
 Laurence Charlotte Feffer et Patrick Périn, Les Francs (tome 1 — A la conquête de la Gaule), Armand Collin Editeur, Paris, 1987 (ISBN 2-200-37080-6).
 Karl Ferdinand Werner, Les Origines, avant l’an mil, Livre de Poche, coll. " Histoire de France (sous la direction de Jean Favier) ", 1984 (réimpr. 1992) (ISBN 2-253-06203-0) [détail des éditions].
 Georges Bordonove, Clovis, Pygmalion, coll. " Les Rois qui ont fait la France ", 1988 (ISBN 978-2290316078).
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. (ISBN 2-906483-28-1).
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne — Addenda, Paris, 1990.
 Michel Rouche, Clovis, Éditions Fayard, 1996 (ISBN 2-213-59632-8).
 Christian Settipani, " Clovis, un roi sans ancêtre ? ", dans Gé-Magazine, no 153, octobre 1996 .
 Franz Staab (de), " Les royaumes francs au Ve siècle " dans Clovis — Histoire et Mémoire — Actes du colloque international d’histoire de Reims, vol. 1, Presses Universitaires de la Sorbonne, décembre 1997 (ISBN 2-84050-079-5).
 Christian Settipani, " L’apport de l’onomastique dans l'étude des généalogies carolingiennes ", dans Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9).

Меровинги
Короли франков
Правители Европы VI века
Монархи, убитые в VI веке
Персоналии Франкского государства VI века